Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten Spiele der jamaikanischen Fußballnationalmannschaft der Männer ab 2007.

Liste der Länderspiele

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Ab 2020

Siehe auch 
Liste der Länderspiele der jamaikanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Homepage des jamaikanischen Fußballverbandes
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Jamaika

Jamaika
!